Pontón ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Noboa Pontón (* 1950), ecuadorianischer Politiker und Unternehmer, siehe Álvaro Noboa
 Gonzalo Pontón (* 1944), spanischer Herausgeber, Literaturkritiker, Historiker, Polyglotter, Übersetzer und Essayist
 José Antonio Pontón, spanischer Radrennfahrer
 Juan Pontón Rodríguez (* 1979), kolumbianischer Fußballschiedsrichter
 Luis Sánchez Pontón (1895–1969), mexikanischer Diplomat und Politiker
 María Mercedes Álvarez Pontón (* 1976), spanische Distanzreiterin

El Pontón steht für:
 ein Dorf in der asturischen Parroquia Pola de Siero in Spanien
 ein Dorf in der asturischen Parroquia Villa (Corvera) in Spanien

Siehe auch:
 Ponton (Begriffsklärung)